Franciaország
Mouzay, település Indre-et-Loire megyében
Mouzay, település Meuse megyében